Леон Питер Барнетт (, 30 ноября 1985, Лутон) — английский футболист, защитник.

Карьера 
Футбольную карьеру Барнетт начал в молодёжной команде «Лутона» в 2002 году. В сезоне 2002/03 он дебютировал за основной состав, выйдя на замену в матче розыгрыша Трофея Футбольной лиги против «Уокинга». В сентябре 2004 года Леон заключил свой первый профессиональный контракт. В ноябре Барнетт месяц провёл в аренде в клубе Южной футбольной лиги «Эйлсбери Юнайтед».

В сезоне 2005/06 Барнетт дебютировал в матчах Футбольной лиги, выйдя на замену на 90-й минуте матча с «Халл Сити». По ходу сезона он выходил на поле нерегулярно и всего за сезон он сыграл за «Лутон» в 22 матчах. В стартовой игре сезона 2006/07 с «Лестером» Леон забил первый гол в своей профессиональной карьере. «Лутон» по итогам чемпионата вылетел в дивизион ниже, но Барнетт, сыгравший за клуб в 43 матчах, по итогам голосования болельщиков был признан Игроком года в составе команды.

26 июля 2007 года Барнетт перешёл в «Вест Бромвич Альбион», сумма трансфера составила 2,5 млн фунтов, а контракт был подписан на четыре года. За новую команду Леон дебютировал в матче первого тура сезона 2007/08. В декабре после игры с «Лестером», выигранной со счётом 2:1, Барнетт попал в символическую сборную тура. По итогам сезона «Вест Бромвич» выиграл первенство и вышел в Премьер-лигу. После этого, по условиям контракта, «Лутон» получил дополнительную выплату в размере 250 тысяч фунтов.

В матче первого тура сезона 2008/09 Барнетт дебютировал в Премьер-лиге. В сентябре две его ошибки в игре с «Астон Виллой» привели к поражению «Вест Бромвича» со счётом 1:2. После этого Леон выбыл из основного состава и пропустил следующие восемь игр. В этом же сезоне он получил травму колена и пропустил концовку чемпионата. В сезоне 2009/10 Барнетт уже не был игроком основы и в ноябре клуб отдал его в аренду в «Ковентри Сити», за который он выступал до конца чемпионата.

26 августа 2010 года Леон вновь отправился в аренду — в «Норвич Сити», который из-за травм потерял Майкла Нельсона и Зака Уитбреда. 10 декабря клубы достигли соглашения и с 1 января 2011 года Барнетт стал игроком «Норвича». По итогам сезона «Норвич» занял второе место в Чемпионшипе и вышел в Премьер-лигу. 26 сентября 2011 года Леон забил свой первый гол в Премьер-лиге в ворота «Сандерленда».

14 марта 2013 года Барнетт на правах аренды сроком на месяц перешёл в «Кардифф Сити». В апреле клубы договорились о продлении аренды до конца сезона, но вскоре «Норвич» отозвал игрока из-за травм Майкла Тернера и Стивена Уиттакера.

1 августа 2013 года Барнетт перешёл в «Уиган», подписав контракт на три года. За новый клуб он забил в первой же игре в ворота «Барнсли». 8 октября Леон дебютировал в Лиге Европы, сыграв против «Марибора». 28 ноября он забил первый для себя гол в еврокубках, отличившись в матче с «Зюлте-Варегем». Всего в сезоне 2013/14 Барнетт сыграл за клуб в 53 матчах различных турниров. В следующем сезоне он играл реже, выйдя на поле в 21 игре. По итогам чемпионата 2014/15 «Уиган» выбыл в дивизион ниже. В Лиге один команда провела всего один год, выиграв чемпионат 2015/16. По окончании сезона руководство клуба объявило о том, что не планирует продлевать контракт с Барнеттом.

19 июля 2016 года Леон подписал двухлетний контракт с «Бери». В сентябре он получил травму, из-за которой пропустил большую часть первой половины сезона. Вернулся в состав он в феврале 2017 года и до конца года был одним из игроков основы клуба. Всего в сезоне 2016/17 Барнетт сыграл в 26 матчах.

31 мая 2017 года он подписал двухлетний контракт с «Нортгемптон Таун».

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на Премьершип.ру

Футболисты Англии
Игроки ФК «Лутон Таун»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Бери»
Игроки ФК «Нортгемптон Таун»